Белозубка Бейли, или семиенская белозубка (), — вид млекопитающих рода Белозубки семейства Землеройковые. Видовой эпитет дан в честь американского зоолога  (1894—1978).

Встречаются в трёх изолированных локациях в высокогорьях Эфиопии в долине Rift Valley. Это горная разновидность рода Белозубки, которая обнаружена в горных лугах и кустарниковых пустошах в афро-альпийской зоне на высотах от 2,700 до 3,300 м. Охраняются в Национальном парке Simien National Park (Эфиопия). Включены в «Международную Красную книгу» () МСОП.

Примечания

Литература 
 Dippenaar, N. J., 1980. New species of Crocidura from Ethiopia and northern Tanzania (Mammalia: Soricidae). Annals of the Transvaal Museum 32: 125—154.
 Hutterer, R., 1993. Order Insectivora. A: Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (eds.) Mammal Species of the World. Segunda edición. Smithsonian Institution Press, Washington DC, London: 69-130.
 Nicoll, M. E. & Rathbun, G. B., 1990. African Insectivora and elephant-shrews: An action plan for their conservation. IUCN/SSC Insectivore, Tree-Shrew and Elephant-Shrew Specialist Group. IUCN.
 Osgood, W. H., 1936. New and imperfectly known small mammals from Africa. Publications of the Field Museum of Natural History (Zoology) 20: 217—256.
 Wilson D. E. & Reeder D. M. Crocidura baileyi: Mammal species of the world. Smithsonian Institution Press, Вашингтон. 2005.

Ссылки 
 ITIS 
 UNEP-WCMC Species Database
 Encyclopedia of Life 
 Animal Diversity Web 
 ZipCodeZoo
 GBIF 
 BioLib 
 NCBI 

Белозубки
Млекопитающие Африки
Эндемики Эфиопии
Животные, описанные в 1936 году
Бейли